Сагвароачи има више значења:

 Сагвароачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагвароачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику